Дембова-Клода () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Парчевский повят, Люблинское воеводство. Население — 3974 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Беднажувка
 Бялка
 Хмелюв
 Дембова-Клода
 Ханув
 Коденец
 Корона
 Кшивовежба-Колёня
 Леитне
 Любичин
 Макошка
 Марянувка
 Нетяхы
 Пахоле
 Плебаня-Воля
 Стемпкув
 Ухнин
 Выхалев
 Задембе
 Жмярки

Соседние гмины 
 Гмина Яблонь
 Гмина Парчев
 Гмина Подедвуже
 Гмина Сосновица
 Гмина Стары-Брус
 Гмина Усцимув
 Гмина Вырыки

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства